Jan Kalinowski (ur. 1982) – polski wiolonczelista i pedagog. 
 Jan Kalinowski (ur. 1954) – polski muzyk jazzowy.